A lelet egy titokzatos tárgy az Eureka című amerikai televíziós sorozatban.

Jellemzők

Nagyon keveset lehet róla tudni. Bár úgy hiszik, földi eredetű. Kinézete egy gömb alakú fénycsóva. Erősen radioaktív, ezért a közvetlen közelében néhány másodpercig lehet életben maradni, még védőöltözet használata mellett is. A Global Dynamics az 5-ös szektorban őrzi. Megtekintése csak magasabb biztonsági fokozat mellett lehetséges. Legelőször Az idegenek című epizódban láthatjuk. Egy költségvetési képviselő, miután megkapja a magasabb biztonsági fokozatot, megtekinti a tárgyat. A következő, A sebezhetetlen című részben is fontos szerepet játszik a tárgy. Egy tudóst, aki a sejtek regenerációját tanulmányozza, egy, az 5-ös szektorból való sugárzás hatására az agyi funkcióit 100%-osan használni tudta. Rájött arra, hogy mi célt szolgál a lelet, azonban nem árulta el senkinek. Az ötös szektorba ment, ahol a tárgy által keltett sugárzás vélhetőleg megölte, azonban ez nem biztos. Ebben a részben derül fény arra is, hogy Nathan Stark-ot és Beverly Barlowe-t nagyon érdekli a lelet valódi rendeltetése.

Eureka